Pierre og Pierette er en dansk stumfilm fra 1910.

Handling 
Pantomime.

Medvirkende 

 Ellen Price de Plane

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Kortfilm fra Danmark
Stumfilm fra Danmark
Danske film fra 1910